Примо Тапија има више значења:

 Примо Тапија (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Примо Тапија, Санта Ана Чапитиро (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику